Игор Ристивојевић (Шабац, 8. августа 1988) српски је фудбалер који тренутно наступа за шабачку Мачву.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде

Клупски 
Мачва Шабац
 Српска лига Запад (2): 2013/14, 2015/16.
 Прва лига Србије: 2016/17.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1988.
Спортисти из Шапца
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Мачве
Фудбалери Лознице
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије